Zadlaščica je lahko:

Zadlaščica, potok (in istoimenska dolina) v Triglavskem narodnem parku, ki se izliva v Tolminko
Zadlaščica, jama, imenovana tudi Dantejeva jama nad koriti reke Tolminke
Hidroelektrarna Zaklaščica